Эртацминда (изменённая форма Эстате Цминда — святой Эстате) — грузинская православная церковь святого Эвстате (Евстафия)

Расположена в деревне Эртацминда муниципалитета Каспи.

Построенная из обработанного камня церковь стоит на двух столпах. По обе стороны от алтаря в два этажа построены комнаты. несмотря на существование росписи, церковь наиболее известна своим фасадом. Все четеры стороны церкви украшены большим декорированным Крестом.

История 
Датируется первой половиной XIII века. Стилистически сходна церквям XII—XIII веков, в частности церкви Икорта, Питарети, Бетаниа, Кватахеви и др..

С XVII века храмом управляла семья Тархнишвили. Стала местом упокоения представителей фамилии Саакадзе. Именно здесь похоронена голова убитого сына Георгия Саакадзе — Пааты.

Примечания 

Памятники архитектуры Грузии
Соборы Грузии
Православные храмы Грузии
Недвижимые культурные памятники национального значения Грузии